L'Istituto storico Parri - Bologna Metropolitana è un istituto storico di Bologna intitolato a Ferruccio Parri e che fa parte del circuito dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia. Fondato nel 1963, si occupa di ricerca, divulgazione e conservazione di documenti relativi alla storia contemporanea locale, nazionale e internazionale.

La biblioteca conserva circa 70.000 volumi su temi quali il Risorgimento, l'Italia liberale, la prima guerra mondiale, il fascismo e l'antifascismo, la scuola sotto il regime, il nazismo, la seconda guerra mondiale e la Resistenza, il dopoguerra, l'Italia repubblicana, la violenza politica e il terrorismo. Tra i periodici consultabili si segnalano le raccolte de la Repubblica, il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, l'Unità, il Secolo d'Italia, il Manifesto, Liberazione, l'Espresso, Panorama, l'Europeo, il Borghese, il Candido, l'Illustrazione Italiana, la Domenica del Corriere e la Rivista illustrata del Popolo d'Italia.

L'Istituto pubblica gli esiti delle ricerche, contiene un importante archivio sulla Resistenza italiana e sul Novecento, gestisce in convenzione con il comune di Bologna il Museo della Resistenza cittadina. La sezione audiovisivi svolge ricerca e consulenza sul rapporto tra storia, cinema e televisione; la sezione didattica promuove e coordina progetti rivolti alle scuole. Periodicamente si propongono presentazioni di libri, incontri, seminari e mostre aperti al pubblico.

L'Istituto Parri si trova nel centro storico di Bologna, in via Sant'Isaia 18, ed è aperto al pubblico con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, ore 9-19; sabato ore 9-14.
Volumi, opuscoli e fondi fotografici digitalizzati sono visibili nella sezione Biblioteca digitale del sito ufficiale (www.istitutoparri.eu)

Collegamenti esterni

Istituzioni culturali di Bologna
Emilia-Romagna
Archivi dell'Emilia-Romagna